Mariyka Modeva (, nacida el 4 de abril de 1954) es una deportista búlgara de remo que compitió en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 y en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980.

En 1976 fue un miembro de la tripulación del bote búlgaro que ganó la medalla de plata en el evento de cuarteto con timonel.

Cuatro años después ganó su segunda medalla de plata con el bote búlgaro en el evento de cuarteto con timonel de 1980.

Enlaces externos 
 Perfil en sports-reference.com

Remeros de Bulgaria
Remeros en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976
Remeros en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980
Medallistas olímpicos de plata de remo
Medallistas olímpicos de plata de Bulgaria
Medallistas olímpicos de plata de Montreal 1976
Medallistas olímpicos de plata de Moscú 1980